Ільгар Мамедов (,  15 листопада 1964, Баку, Азербайджанська РСР, СРСР) — радянський та російський фехтувальник  на рапірах азербайджанського походження, дворазовий олімпійський чемпіон (1988 та 1996 роки), чемпіон світу.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 

Уродженці Баку
Радянські фехтувальники
Російські фехтувальники
Радянські олімпійські чемпіони
Російські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1988
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1996
Фехтувальники на літніх Олімпійських іграх 1988
Фехтувальники на літніх Олімпійських іграх 1992
Фехтувальники на літніх Олімпійських іграх 1996
Фехтувальники на літніх Олімпійських іграх 2000
Чемпіони світу з фехтування